Палме́ла (; ) — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Сетубал. Численность населения — 16,1 тыс. жителей (город), 58,2 тыс. жителей (муниципалитет). Город входит в Лиссабонский регион, в субрегион Полуостров Сетубал. Входит в агломерацию Большой Лиссабон. По старому административному делению входил в провинцию Эштремадура.

Расположение 
Город расположен в 5 км севернее города Сетубал.

Муниципалитет граничит:
 на севере — муниципалитет Бенавенте
 на северо-востоке — муниципалитет Монтижу
 на востоке — муниципалитет Вендаш-Новаш
 на юго-востоке — муниципалитет Алкасер-ду-Сал
 на юге — муниципалитет Сетубал
 на западе — муниципалитет Баррейру
 на северо-западе — муниципалитет Мойта

Население

История 
Город основан в 1185 году.

Достопримечательности 
 Замок Палмела (:pt:Castelo de Palmela) — XII век.

Экономика 
Муниципалитет известен своим производством фруктов и вина.

В 90-х гг. XX века здесь был открыт автомобильный завод AutoEuropa (3000 рабочих и служащих), основанный совместно концерном Volkswagen Group и компанией Ford Motor Company. Вскоре производство полностью перешло под контроль Volkswagen Group, где также выпускаются автомобили марки СЕАТ.

Районы

См. также 
 Сетубал (округ)
 Муниципалитеты округа Сетубал
 Районы округа Сетубал

Ссылки 
 Официальный сайт муниципалитета 

Муниципалитеты округа Сетубал
Города Португалии